Sant'Epimaco (†250) – cristiano martirizzato ad Alessandria d'Egitto sotto Decio, celebrato il 12 dicembre
Sant'Epimaco (od Epimachio; III secolo) – cristiano martirizzato a Pelusio sotto Decio, celebrato il 31 ottobre
Sant'Epimaco – cristiano martirizzato a Roma, celebrato con san Gordiano il 10 maggio